Giovanni Gronchi, politico italiano
 Giuseppe Gronchi, scultore italiano
 Gronchi rosa, francobollo italiano
 96217 Gronchi, asteroide della Fascia principale